

М'ясникова — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 М'ясникова — присілок, Білозерський район, Курганська область

Персоналії 
 М'ясникова Варвара Сергіївна (1900—1978) — радянська актриса театру і кіно, заслужена артистка РРФСР (1935).
 М'ясникова — справжнє прізвище акторки Христини Асмус
 М'ясникова Юлія Владиславівна ( 13 червня 1993, Караганда, Казахстан) — казахська футболістка, захисниця московського ЦСКА та збірної Казахстану.